Самсон () — польский дворянский герб.

Описание 
В   голубом поле изображение Самсона, раздирающего пасть льву.

Герб используют

Примечания

Литература 
 Bartosz Paprocki. Herby rycerstwa polskiego. Kraków, 1584.
 Simon Okolski. Orbis Polonus. Krakow, 1642. T.1-3.
 Ks. Kacper Niesiecki. Herby i familie rycerskie tak w Koronie jako y w W.X.L. Lwów, 1728.
 

Гербы с шляхетскими коронами
Самсон
Гербы с изображением трёх страусовых перьев
Гербы с изображением человека
Гербы с изображением львов